610 peut se référer à deux routes différentes aux USA :
 Interstate 610 (Louisiane)
 Interstate 610 (Texas)

Voir aussi